Island est le mot anglais équivalent au français île. À ne pas confondre avec le nom propre Islande, qui désigne l'île située dans l'océan Atlantique, en Europe du Nord.

Littérature 
 Island, un roman d'Aldous Huxley, paru en 1962
 Island, une bande dessinée coréenne

Télévision 
 , un jeu télévisé américain diffusé depuis le  sur  
 The Island, un jeu télévisé français diffusé depuis le  sur M6
 Saison 1 de The Island, la première saison du programme (appelée The Island, seuls au monde)
 Saison 2 de The Island, la deuxième saison du programme (appelée The Island, seuls au monde pour l'île des hommes, et The Island, seules au monde pour l'île des femmes)
 Saison 3 de The Island, la troisième saison du programme (appelée The Island, les naufragés)
 The Island : Célébrités, la dernière saison du programme.

Cinéma 
 Island
 Island, un film australien de Paul Cox, sorti en 1989
 Island, un film britannique de Brek Taylor et d'Elizabeth Mitchell, sorti en 2011

 The Island
 , le titre anglais de , film argentin d'Alejandro Doria, sorti en 1979
 , le titre original de L'Île sanglante, film américain de Michael Ritchie, sorti en 1980
 , un film américain de Michael Bay, sorti en 2005
 , le titre anglais de L'Île (), film russe de Pavel Lounguine, sorti en 2006
  (), film bulgaro-suédois de Kamen Kalev, sorti en 2011
  (一出好戏, Yi chu haoxi), une comédie chinoise de Bo Huang, sortie en 2018 en Chine

Jeux de société 
 The Island, un jeu de société créé en 1982 sous le nom de Survive, réédité par Asmodée en 2011

Jeux vidéo 
 Island, un visual novel japonais développé par  et édité par , sorti en 2016. Une adaptation anime est également diffusée en 2018

Musique 
 Island Records, un label de musique
 Island, un groupe ayant représenté Chypre au Concours Eurovision de la chanson 1981

Toponyme 

 Island, une commune française de l'Yonne ;
 Island (Kentucky) ;
 L'Island Trail, un sentier de randonnée américain dans le comté de Coconino, en Arizona ;
  ;
 .
 « The Island » immeuble du siège mondial de Pernod Ricard situé cours Paul-Ricard à Paris

Notes, sources et références 

Homonymie de titre